Даръа́ ( — «крепость»; устар. передача Деръа́) — город на юго-западе Сирии, неподалёку от границы с Иорданией. Административный центр мухафазы Даръа.

История 
Один из древних городов Сирии. Идентифицируется с библейским городом Едреи, одной из двух столиц Ога, царя земли Васан. После завоевания Селевкидского  царства город принадлежал Римской, затем Византийской империи. Рядом с Даръя находится деревня Тубна.

В 636 году был захвачен арабами; Даръа (Азри’ат — название VII века) — один из первых византийских городов, согласившихся выплачивать подушную подать арабам-мусульманам в лице Язида ибн Абу Суфьяна (605—639), старшего брата Муавии I.
 
С XIII по XX век город входил в состав Османской империи. 

В 1917 году в ходе Арабского восстания в Даръа был кратковременно пленён турецкими войсками британский офицер Лоуренс Аравийский, что нашло отражение в главе 80 его книги «Семь столпов мудрости».

Весной 2011 года в городе вспыхнуло восстание, центром которого стала мечеть Омари в старой части города. 12 июля 2018 года правительственная сирийская армия путём дипломатических переговоров без боя вернула контроль над городом.

Климат

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт провинции Даръа 

Города мухафазы Даръа